Baroh (Pidie), een plaats in Indonesië
Baroh (Mutiara Timur), een plaats in Indonesië
Baroh (Montasik), een plaats in Indonesië